Muziek en literatuur
J.I.M. Stewart, geboren als Michael Innes (1906-1994), Schots schrijver en songwriter
Jim Stewart (1930-2022), Amerikaans producer, oprichter van het label Stax Records
Jimmy Stewart (gitarist) (1937), Amerikaans musicus
Jimmy Stewart (Sweet Peach) (ca. 1943/1946), Brits (mogelijk Noord-Iers) producer en songwriter, o.a. label Sweet Peach, actief in Engeland, Nashville en Australië

Film en theater
James Stewart (acteur) (Jimmy, 1908-1997), een Amerikaanse acteur
Stewart Granger, ook James (Jimmy) Leblanche Stewart (1913-1993), Engels acteur

Footballspeler
Jim Stewart (footballer, 1884), Jim F. Stewart, Australisch footballspeler voor St Kilda en Carlton  
Jim Stewart (footballer, 1888), Australisch footballspeler voor St Kilda
Jim Stewart (footballer, 1889), Australisch footballspeler voor South Melbourne
Jim Stewart (footballer, 1917), Jim L. Stewart, Australisch footballspeler voor North Melbourne
Jimmy Stewart (American footballer), Amerikaans voormalig footballbaoch bij de Southern Methodist University

Overige sporten
Jim Stewart (voetballer) (1954), Schots voetbalkeeper voor  Kilmarnock, Middlesbrough, Rangers, Scotland
Jimmy Stewart (coureur) (1931-2008), een Schots Formule 1-coureur
Jimmy Stewart (honkbalspeler) (1939), Amerikaans honkbalspeler
Jim Stewart (cricketspeler), Welsh cricketspeler voor Warwickshire

Politiek en leger
Jim Stewart (politicus in Kentucky) (1958), Amerikaans politicus in Kentucky
Jimmy Stewart (politicus in Ohio) (1969), Amerikaans republikeins parlementslid in Ohio
James Stewart (Iers politicus) (Jimmy, 1934-2013), Iers communistisch activist
Jimmy Stewart (soldaat) (1942-1966), Amerikaans onderscheiden en gevallen soldaat

Overig
Jimmy Stewart (meteoroloog) (1941), Amerikaans hoofdmeteoroloog bij de KVOA in Tuscon

Zie ook 
 James Stewart (doorverwijspagina)